Dragan Malesevic Tapi (1949-2002), peintre serbe du photoréalisme ;
 Nebojša Malešević (1983-), un mannequin bosnien d'origine serbe ;
 Siniša Malešević (1969-), une professeure irlandaise ;
 Tijana Malešević (1991-), une joueuse de volley-ball serbe.